Jeníkov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Jeníkov u Duchcova, Gemeinde im Okres Teplice
 Jeníkov u Hlinska, Gemeinde im Okres Chrudim
 Jeníkov, Ortsteil von Čechtice, Okres Benešov

 Golčův Jeníkov, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Malý Jeníkov, Ortsteil von Strmilov, Okres Jindřichův Hradec
 Velký Jeníkov, Ortsteil von Studená u Telče, Okres Jindřichův Hradec
 Větrný Jeníkov, Gemeinde im Okres Jihlava